Bergpolizei ist:

 Die Überwachung der staatlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen im Bergbau, siehe Bergbehörde
 Kurztitel der Fernsehserie Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel